Косьма — мужское имя. Известные носители:
 Косьма Веститор (XIII—IX век) — византийский писатель, проповедник и агиограф.
 Косьма Пречистанский (1836—1916) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Дебрский.
 Косьма I Иерусалимит — патриарх Константинопольский с 1 августа 1075 года по 8 мая 1081 года.

Фамилия 
 Косьма, Григорий Александрович (1929—1993) — бригадир тракторной бригады Джетыгаринской МТС Кустанайской области, Казахская ССР, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Кузьма